David McKenzie, atleta britannico
David McKenzie, ciclista australiano
David McKenzie, politico australiano
David McKenzie, regista e produttore cinematografico
David McKenzie, schermidore australiano
Dave McKenzie, maratoneta neozelandese